Santi Pietro e Paolo (italienisch für die Heiligen Petrus und Paulus), abgekürzt meist SS Pietro e Paolo geschrieben, heißen folgende Kirchen:

 Santi Pietro e Paolo (Acireale), Basilika in Acireale
 Santi Pietro e Paolo (Ales), Kathedrale in Ales, Sardinien
 Santi Pietro e Paolo (Astano), Pfarrkirche in Astano, Schweiz
 Santi Pietro e Paolo d’Agrò, Kirche in Casalvecchio Siculo
 Santi Pietro e Paolo (Itala), Kirche in Itala (Sizilien)
 San Pietro e Paolo (Lumio), romanisch-pisanische Kirche auf der Insel Korsika
 San Pietro e San Paolo (Sessa Aurunca), Basilika in Sessa Aurunca
 Santi Apostoli Pietro e Paolo (Rom), Basilika in Rom

Siehe auch:
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo